Badel ist der Name 
 eines Ortsteils der Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt, siehe Badel (Kalbe)

Badel ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Badel (1923–1982), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Alfred Badel (* 1943), Schweizer Geher
 Peter Badel (* 1953), deutscher Kameramann 
 Pierre Badel (1928–2013), französischer Regisseur
 Flurina Badel (* 1983), Schweizer Lyrikerin und Kunstschaffende

Badel ist der Name folgender Unternehmen:
 Badel 1862, kroatischer Spirituosenhersteller

Siehe auch:
 Badl